Parthenios ist der Name folgender Personen:

Parthenios von Lampsakos († im 4. Jahrhundert), Bischof der frühen Kirche zur Zeit Kaiser Konstantins des Großen
Parthenios von Nicaea († nach 73 v. Chr.), antiker griechischer Dichter
Parthenios Vardakas (1867–1933), ab 1904 Bischof und von 1924 bis 1933 der erste Metropolit der Metropolie von Kitros, Katerini und Platamon